Ташматов — фамилия.

Известные носители
 Ташматов, Мамаджан (1878—1964) — Герой Социалистического Труда.
 Ташматов, Мамтисак (1918 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Ташматов, Мансур Ганиевич (род. 1954) — узбекский певец.